Пётр Влади́мирович Сте́гний (род. ) — советский и российский дипломат и историк. Чрезвычайный и полномочный посол (24 декабря 1992).
Доктор исторических наук (2002).

Биография 
Окончил МГИМО МИД СССР (1968) и факультет повышения квалификации при Дипломатической академии МИД СССР (1989). 

На дипломатической работе с 1968 года.
В 1968—1986 гг. сотрудник Посольств СССР в Судане, Йемене, Египте. Вспоминал, что в 1970-е гг. несколько лет записывал переговоры на высшем уровне в Кремле.
 1986—1990 гг. — советник-посланник Посольства СССР в Ливии.
 1991—1992 гг. — зам. начальника Управления стран Ближнего Востока и Северной Африки МИД России.
 31 декабря 1992 — 24 марта 1998 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Кувейте.
 Май—август 1998 г. — и. о. директора Историко-документального департамента МИД России.
 Август 1998 — февраль 2003 гг. — директор Историко-документального департамента МИД России.
 31 октября 1999 — 21 апреля 2003 гг. — член коллегии МИД РФ.
 31 октября 1999 — 28 мая 2003 гг. — член коллегии Федеральной архивной службы РФ.
 27 февраля 2003 — 31 января 2007 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции.
 31 января 2007 — 8 июля 2011 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Израиле.

Женат, имеет сына и дочь.

Награды 
 Орден преподобного Сергия Радонежского III степени
 Медаль «В память 850-летия Москвы»
 Медаль «За укрепление боевого содружества» (1998)
 Орден Дружбы (14 ноября 2002) — За активное участие в реализации внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу
 Почётный архивист Российской Федерации (2003)
 Почётный работник Министерства иностранных дел Российской Федерации (2005)

Сочинения 
Пётр Стегний является автором ряда книг по истории российской дипломатии. В их числе:
 Улыбка сфинкса [Об АРЕ] — М.: Наука, 1985
 Под сенью восьмиконечного креста (Мальтийский орден и его связи с Россией) — М.: Международные отношения, 1991
 Посол III класса. Повествование о российском дипломате А. М. Обрескове... — М.: Наука, 1992
 Хроники времен Екатерины II: 1729-1796 гг. — М.: ОЛМА-Пресс, 2001
 Время сметь, или Сущая служительница Фива: Хроники времен Екатерины Великой — М.: ОЛМА-Пресс, 2002
 Разделы Польши и дипломатия Екатерины II: 1772, 1793, 1795 — М.: Международные отношения, 2002
 Посол III класса. Хроники «времён Очаковских и покоренья Крыма» — М.: Феория, 2009
 «Прощайте, мадам Корф»: из истории тайной дипломатии Екатерины II — М.: Международные отношения, 2009
 Скитоначальник : жизнь и судьба игумена Серафима (Кузнецова) - М. : Индрик, 2017
Часть книг издана под псевдонимом Пётр Перминов.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Российского совета по международным делам
 Биография на сайте МИД России
 Электронный каталог произведений на сайте Российской государственной библиотеки

Выпускники МГИМО
Послы Российской Федерации в Кувейте
Послы Российской Федерации в Турции
Послы Российской Федерации в Израиле
Кавалеры ордена Преподобного Сергия Радонежского III степени
Доктора исторических наук
Историки России
Чрезвычайные и полномочные послы России